Лю Сун () — одно из Южных царств в древнем Китае, существовавшее в 420 г.—479 г.
 Южная династия Сун — завершающий период (1127—1279) существования империи Сун в Китае, когда сунская столица была перенесена на юг. 
 Лю Сун (снукер) () — китайский снукерист